MLG ou mlg est un code signifiant :
 MLG,  ;
 mlg, le malgache, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

MLG est un sigle qui peut désigner :
 Major League Gaming, une ligue professionnelle de jeux vidéo ;
 Maple Leaf Gardens, une salle omnisports située à Toronto ;
 Michelle Lujan Grisham, une femme politique américaine ;
 Modèle linéaire généralisé, en mathématiques, une généralisation souple de la régression linéaire.

Code